Torslev Sogn henviser til flere artikler:
 Torslev Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Hanherred Provsti
 Torslev Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti